Махмудлу — название населённых пунктов в Азербайджане.

 Махмудлу — село в Губадлинском районе Азербайджана.
 Махмудлу (Шамкирский район) — село в Шамкирском районе Азербайджана. 
 Махмудлу — посёлок в Джебраильском районе Азербайджана.
 Махмудлу — село в Джебраильском районе Азербайджана.
Сеидмахмудлу — село в Физулинском районе Азербайджана.

См. также 
 Махмуд 
 Махмудлу (Джебраильский район)